Arburg steht für

 das deutsche Maschinenbauunternehmen Arburg (Unternehmen)
 den alten Namen von Aarburg (siehe die Abb. in der Stumpf-Chronik und in Merians Topographia Helvetiae)
 Angehörige des Freiherrengeschlechts der von Aarburg (z. B. Lütold von Arburg)
 Walter von Arburg (* 1964), Sprecher der Zürcher Sozialwerke Pfarrer Sieber (SWS)
 Hans-Georg von Arburg (* 1966), Schweizer Kultur- und Literaturwissenschaftler
 Adrian von Arburg (* 1974, bürgerlich Adrian Portmann), Schweizer Historiker